WCA steht für:
 Weakly Coordinating Anions (dt. „Schwach koordinierende Ionen“)
 Wind Correction Angle, siehe Luvwinkel
 World Cyber Arena, E-Sport-Turnier
 World Calendar Association, Organisation zur Reform des Weltkalenders
 Gamboa Airport (IATA-Code), Flughafen von Castro (Chile), Región de los Lagos, Chile
 West Coast Airways (ICAO-Code), Fluggesellschaft aus Sierra Leone

wca steht für:
 Waiká (ISO-639-3-Code), eine der Yanomam-Sprachen
 

Abkürzung